Agrio – personaggio della mitologia greca, uno dei centauri
 Agrio – personaggio della mitologia greca, uno dei giganti
 Agrio – personaggio della mitologia greca, figlio di Circe e Ulisse
 Agrio – personaggio della mitologia greca, figlio di Portaone ed Eurite
 Agrio – personaggio della mitologia greca, figlio di Polifonte e di un orso
 Agrio – personaggio della mitologia greca, corteggiatore di Penelope
 Agrio – personaggio della mitologia greca, un cane di Atteone